Калдеронес има више значења:

 Калдеронес (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Калдеронес, Ла Пењита (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Калдеронес (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Калдеронес (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику